De-a lungul istoriei, au existat mai multe încercări de cucerire a orașului Constantinopole.

Asedii realizate de perși și arabi
 Primul Asediu al Constantinopolului (626) (asediu realizat de avari, slavi și persani sasanizi)
 Primul Asediu Arab al Constantinopolului (674-678)
 Al Doilea Asediu Arab al Constantinopolului (717-718)

Asedii realizate de rusi (varegi) și bulgari
 Asediul Bulgar al Constantinopolului (813) - asediu inițiat de conducătorul Krum al bulgarilor, în timpul împăratului bizantin Leon al V-lea Armeanul
 Asediul Vareg al Constantinopolului (860)  
 Asediul Vareg al Constantinopolului (941)

Asedii civile și cruciate
 Asediul lui Toma Slavul din 823
 Asediul din timpul revoltei lui Leon Tornikios (1047)
 Primul Asediu al Constantinopolului de către Cruciada a patra din 1203 - în care Alexios a IV-lea Angelos a ocupat tronul alături de tatăl său orb, Isaac, după ce Alexios al III-lea Angelos a fugit în Tracia.
 Al Doilea Asediu al Constantinopolului de către Cruciada a patra din 1204 - în care bizantinii au fost copleșiți și s-a format Imperiul Latin.

Atacuri niceene
 Un asediu nereușit din 1235 dus de bulgari și de forțele din Niceea. 
 Un al doilea asediu eșuat al Constantinopolului și Galatei, în ianuarie-aprilie 1260. 
 Recucerirea Constantinopolului - în 1261, o mică trupă din Niceea condusă de Alexios Strategopoulos a învins apărarea slabă din capitala latină, punând capăt Imperiului Latin și restaurând stăpânirea bizantină a orașului. Cele mai multe trupe latine din apărarea orașului nu s-au implicat în această campanie, lipsind, iar împăratul a fugit, fără a opune nicio rezistență; prin urmare nu a existat niciun asediu.

Asedii otomane
 O blocadă otomană între 1390 - 1402, întreruptă prima oară de Cruciada de la Nicopole, apoi cu succes ridicată prin bătălia de la Ankara.
 Primul Asediu Otoman al Constantinopolului din 1422
 Al Doilea Asediu Otoman al Constantinopolului din 1453, urmat de căderea Constantinopolului

Bibliografie
 
 
 
 

Liste legate de Imperiul Bizantin
Listă